Trstenik je lahko:

 Trstenik, naselje v občini Benedikt
 Trstenik, naselje v občini Kranj
 Trstenik, naselje v občini Ormož
 Trstenik, naselje v občini Šentrupert
 Trstenik, Srbija, mesto in istoimenska občina v Srbiji
 Trstenik, otok v Kvarnerju (Hrvaška)
 Trstenik, otok v Dalmaciji
 Trstenik, naselje in pristanišče na polotoku Pelješac
 Trstenik Nartski (Hrvaška)
 Trstenik, Marija Gorica (Hrvaška)
 Trstenik, Lanišće (Hrvaška)
 Trstenik, Monte Radio (vas/zaselek pri Trstu)